Иоганн Андреэ:
 Андреэ, Иоганн Валентин (1586—1654) — немецкий теолог, писатель, математик и алхимик. Внук Якоба Андреэ.
 Андреэ, Иоганн Герхард Рейнхард (1724—1793) — немецкий фармацевт, химик, натуралист.